Cette page présente les résultats des épreuves de pentathlon moderne aux Jeux olympiques d'été de 1988.

Tableau des médailles 
Individuel:

Par équipe:

Résultats Finaux

Individuel

Équipe 

1988
Épreuve aux Jeux olympiques d'été de 1988
Pentathlon moderne en 1988
Pentathlon moderne en Corée du Sud